Fossati ist der Familienname folgender Personen:

 Gaspare Fossati (1809–1883), venezianischer Architekt des Neoklassizismus
 Davide Antonio Fossati (1708–1795), italienischer Kupferstecher und Maler

 Ivano Fossati (* 1951), italienischer Cantautore (Liedermacher) und Rockmusiker
 Jorge Fossati (* 1952), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Marco Fossati (* 1992), italienischer Fußballspieler
 Maurilio Fossati OSSGCN (1876–1965), Erzbischof von Turin
 Pietro Fossati (1905–1945), italienischer Radrennfahrer
 Virgilio Fossati (1889–1916), italienischer Fußballspieler und -trainer

Fossati steht für
 eine 1871 gegründete Manufaktur, die in die Firmen Fermo Fossati (Anzüge) und Tessitura del Vecchio Fossati (Anzugstoffe) aufgespalten wurde